Le championnat du monde de volley-ball masculin 1978 s'est déroulé à Rome () du 20 septembre au .

Compétition

Tour préliminaire

Composition des groupes

Poule A 

|valign="top" |

|}
|}

Poule B 

|valign="top" |

|}
|}

Poule C 

|valign="top" |

|}
|}

Poule D 

|valign="top" |

|}
|}

Poule E 

|valign="top" |

|}
|}

Poule F 

|valign="top" |

|}
|}

Second tour

Composition des groupes

Poules 1 à 12

Poule G 

|valign="top" |

|}
|}

Poule H 

|valign="top" |

|}
|}

Poules 13 à 24

Poule I 

|valign="top" |

|}
|}

Poule J 

|valign="top" |

|}
|}

Phase finale

Classement 21-24 (Venise)

Classement 17-20 (Venise)

Classement 13-16 (Venise)

Classement 9-12 (Rome)

Classement 5-8 (Rome)

Classement 1-4 (Rome)

Classement final 

1978
Volley-ball masculin
Volley-ball masculin 1978
Monde masculin 1978
Volley-ball à Rome
Monde masculin
Sport en Italie en 1978
Sport en septembre 1978
Sport en octobre 1978